Список гір за абсолютною висотою — неповний перелік гір на Землі, відсортований за абсолютною висотою (в метрах над рівнем моря). Повний перелік гір із 109 вершин абсолютною висотою понад 7200 м та відносною понад 500 м приведений у «Списку найвищих вершин світу». Див. також «Список гір з відносною висотою» понад 2800 м, який складається із 125 вершин.

8000 метрів 

Тут подані 14-ть гір висотою понад 8000 метрів, їх часто називають «восьмитисячниками». Всі вони знаходяться в двох найвищих гірських системах світу, в Гімалаях та Каракорумі.

7000 метрів

6000 метрів

5000 метрів

4000 метрів

3000 метрів

2000 метрів

0 метрів

Див. також 
 Список найвищих вершин світу
 Перелік країн за найвищими точками
 Список вулканів за висотою
 Список ультра-піків

Нотатки

Примітки

Посилання 
 Peakbagger.com Peak/Range Search Page. Peakbagger.com, 
 Welcome to the Global Volcanism Program Global Volcanism Program. Смітсонівський інститут. 

 Абсолютна висота
 Відносна висота
 
Альпінізм
ПшЦАУащгрвррвгаргуовровгаркрорпррпипн